Gavello, comune in provincia di Rovigo
Gavello, frazione del comune di Bondeno, in provincia di Ferrara
Gavello, frazione del comune di Mirandola, in provincia di Modena